Remigian Lasocki (1579–1624) – podkomorzy czerski
 Remigian Konstanty Lasocki (1638-1695) – cześnik łomżyński